NZS UKSW – oddział Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. NZS powstało 22 września 1980, na UKSW pojawił się 5 marca 2002 roku. Tego dnia został wpisany do rejestru uczelnianych organizacji. Jego rolą jest tworzenie projektów, organizowanie debat oraz reprezentowanie studentów. Jest jedyną organizacją studencką, która ma prawo do strajków.

Projekty NZS UKSW

Drogowskazy Kariery 
Cykl szkoleń, podczas których studenci UKSW mogą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach z zakresu zarówno kompetencji miękkich, jak i biznesowych. Poza poszerzeniem swoich umiejętności studenci UKSW mogą poznać potencjalnych przyszłych pracodawców i dowiedzieć się więcej o pracy w poszczególnych sektorach firmy.

#ZłóżmySięNaŚwięta 
Akcja charytatywna, podczas której, w okresie przedświątecznym, wśród studentów oraz pracowników przeprowadzana jest zbiórka na cel dobroczynny oraz tradycyjny kiermasz ciast.

Prawie Kino (Seria wieczorów filmowych) 
Cykliczne, bezpłatne seanse filmowe odbywające się w murach Uniwersytetu. W roku 2018 projekt na nowo znalazł się w kalendarium wydarzeń po kilkuletniej przerwie.

Wampiriada 
Ogólnopolska akcja studenckiego, honorowego krwiodawstwa Wampiriada, organizowana 2-4 razy do roku.

Tour de NZS 
Projekt, który stanowi inicjatywę Biura ds. HR Niezależnego Zrzeszenia Studentów o zasięgu ogólnokrajowym. Polega on na corocznej, weekendowej wymianie członków/sympatyków Organizacji Uczelnianych Niezależnego Zrzeszenia Studentów w okresie semestru letniego w celu wymiany doświadczeń oraz pomysłów, a także zmotywowania do dalszego aktywnego działania uczestników w życiu i strukturach NZS-u.

Nic o Nas bez Nas 
Projekt, który w swojej misji zawiera przesłanie budowy studenckiego społeczeństwa obywatelskiego. Jego deklarowanym celem jest zwiększanie i wzmacnianie głosu społeczności studenckiej w dialogu obywatelskim, walka z biernością społeczną, a także wspieranie edukacji przez promocję wartości debaty oraz konfrontowanie przekonań studentów z osobami kształtującymi otoczenie.

Niezależna Zerówka Studentów UKSW 
Prowadzony od września 2008 r. projekt mający ułatwić wprowadzanie nowych osób do stowarzyszenia, oraz zwiększać jego rozpoznawalność.

Przewodniczący NZS UKSW 

Źródło: Dokumenty NZS UKSW

Cele NZS UKSW 
 Pobudzanie życia akademickiego na UKSW,
 Działalność na rzecz UKSW;
 Działalność na rzecz społeczności akademickiej,
 Rozwój i inwestycja w studentów UKSW.

Przypisy 

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie